P.Silva kan som auktorsförkortning betyda:

 António Rodrigo Pinto da Silva
 Antonio Rodrigo Pinto da Silva

Robotskapade auktorsförkortningar